Urraca Portugalská (1151, Coimbra – 1188, Valladolid) byla portugalská infantka, dcera krále Alfonse I. Portugalského a jeho manželky Matildy Savojské a královna Leónu.

Život 
Zřejmě roku 1165 se vdala za Ferdinanda II. Leónského, se kterým měla syna Alfonse. Roku 1175 bylo manželství papežem zrušeno pod záminkou příbuzenství. Nicméně se Ferdinand znovu oženil a to s Teresou Fernández de Traba, poloviční tetou Urraci.

Po rozpadu jejich manželství se vrátila do dvoru svého otce ve Valladolidu, kde roku 1188 zemřela. Její tělo bylo pohřbeno v leónské bazilice sv. Isidora.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Urraca
Urraca
Urraca
Urraca
Portugalci španělského původu
Narození v Coimbře
Úmrtí ve Valladolidu
Pohřbení v bazilice sv. Isidora v Leónu
Narození v roce 1151
Úmrtí v roce 1188
Ženy